Il termine Banyan (baniano in lingua inglese) può indicare:

 Banyan – gruppo musicale statunitense
 Banyan – album dell'omonimo gruppo musicale del 1997
 Banyan – indumento maschile
 Banyan Vines – network Operating System creato dalla Banyan Systems